Unabhängigkeitspartei steht für:

 Unabhängigkeitspartei (Island), eine Partei in Island
 UK Independence Party, eine Partei im Vereinigten Königreich
 Estnische Unabhängigkeitspartei, eine Partei in Estland
 Unabhängigkeitspartei (Ungarn), eine historische Partei im Königreich Ungarn (1874–1918)
 Istiqlal (Partei), die Partei der Unabhängigkeit in Marokko
 Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, Afrikanische Unabhängigkeitspartei von Guinea und Kap Verde, eine Partei in Guinea-Bissau
 Partido Independentista Puertorriqueño, Puerto-Ricanische Unabhängigkeitspartei, eine Partei in Puerto Rico
 Alaskan Independence Party, eine Partei im US-Bundesstaat Alaska
 Taiwan-Unabhängigkeitspartei, eine Partei in Taiwan
 Unabhängigkeitspartei (Uruguay), eine Kleinpartei in Uruguay
 Arabische Unabhängigkeitspartei, eine historische Partei im britischen Mandatsgebiet Palästina